Vuillermin bezeichnet:

 Vuillermin (Rebsorte), eine Rotweinsorte

Vuillermin ist der Familienname folgender Personen:

 Mirko Vuillermin (* 1973), italienischer Shorttracker